Сергиевский переулок
 Малый Сергиевский переулок — небольшая улица в центре Москвы в Мещанском районе между Цветным бульваром и Трубной улицей.
 Большой Сергиевский переулок — улица в центре Москвы в Мещанском районе между Трубной улицей и Сретенкой.